Lichtenfels er navn på to forskellige byer i Tyskland:
 Lichtenfels (Oberfranken) i Bayern
 Lichtenfels (Hessen) i Hessen